Möhwald ist der Familienname folgender Personen:

 Gertraud Möhwald (geb. Degen; 1929–2002), deutsche Keramikerin und Bildhauerin
 Helmuth Möhwald (1946–2018), deutscher Physiker und Physikochemiker
 Kevin Möhwald (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Otto Möhwald (1933–2016), deutscher Maler und Grafiker
 Willy Möhwald (1908–1975), tschechoslowakischer Skispringer